Königskirche bzw. Königskapelle heißen die folgenden

Kirchengebäude:
 St. Ludwig (Berlin-Wilmersdorf)
 Königskapelle (Trifels), Kapelle in Annweiler am Trifels in Rheinland-Pfalz
 Königskapelle Brennbichl, Tirol
 Stephansdom
 Kathedrale von Reims, Frankreich
 Königskirche Kloster Studenica, Serbien
 Capilla Real, gotischer Anbau der Kathedrale von Granada

Orte:
 Königskapelle (Gemeinde Karrösten), Dorf in Tirol, Österreich

Siehe auch:
 Christkönigskirche
 Dreikönigskirche
 Königskapelle
 Königskirch